Adnan Kassar (1930-), un homme d’affaires et un homme politique libanais ;
 Julia Kassar, une actrice libanaise ;
 Mario Kassar (1951-), un producteur américain ;
 Monser al Kassar, un trafiquant d'armes ;
 Ray Kassar (1928-2017), un dirigeant d'entreprise de jeu vidéo.

Patronyme libanais